Евгений Тимошенко: Тимошенко, Евгений Иосифович (род. 1945) — советский и российский математик.
 Тимошенко, Евгений Михайлович (1929—1997) — российский конструктор противотанковых ракетных комплексов.